De Dam (Sluis), een buurtschap in Nederland
 De Dam (waterschap), een voormalig waterschap in Nederland
 Dam (Amsterdam), een plein in Nederland

Zie ook
Dam